Hida peut désigner :

 Hida, une ancienne province japonaise
 Hida, une ville japonaise de la préfecture de Gifu
 Hida, une commune roumaine du județ de Sălaj
 Hida (ou Hid"a), un acronyme désignant un important rabbin séfarade du xviiie siècle: Haïm Joseph David Azoulay

En médecine, pour le traceur radioactif HIDA, voir  Cholescintigraphy

Homonymie de toponyme